Прохорята — название населённых пунктов:

Россия 
 Прохорята — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Прохорята — деревня в Еловском районе Пермского края.
 Прохорята — деревня в Сивинском районе Пермского края.
Упразднённые населённые пункты
  Прохорята (Верхошижемский район) — деревня в Верхошижемском районе Кировской области. Упразднена в 1964 году.

Примечания